FOM peut désigner :

 Formula One Management, un groupe de sociétés chargées de la promotion du championnat du monde de la Formule 1 devenu Formula One Group en 2017 ;
 finition organo-minérale, le complément nécessaire aux finitions de conversion sur du zinc électrolytique pour répondre aux évolutions des spécifications automobiles pour une meilleure résistance à la corrosion ;
 France d'Outre-Mer, actuellement nommé DROM-COM, et généralement connu sous le nom de DOM-TOM, le terme FOM est utilisé dans les articles des Archives nationales françaises de 1931 à 1960 ;
 Freedom Air, une compagnie aérienne néo-zélandaise à bas coûts, selon le code OACI ;
 Fédération ouvrière de Magallanes, un syndicat de tendance anarchiste actif dans la province de Magallanes, au Chili, de 1911 aux années 1920.